Hermanas de San Pablo hace referencia al gentilicio o nombre común de uno de los siguientes institutos o sociedades de la Iglesia católica:
Hermanas de San Pablo de Birmingham, fundadas por Geneviève Désirée Dupuis en Inglaterra (1864).
Hermanas de San Pablo de Chartres, fundadas por Louis Chauvet en Francia (1696).

Entre otros institutos que contienen las palabras hermanas de San Pablo se encuentran:
Hermanas Angélicas de San Pablo, fundadas por Luisa Torelli en Italia (1530).
Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz, fundadas por María Magdalena Frescobaldi en Italia (1815).